La temporada 2011 de Fórmula Renault 3.5 comenzò el 16 de abril el circuito Motorland Aragón y termina el 9 de octubre en el Circuit de Catalunya.

Cambios en el reglamento 
 El cambio principal lo ha sufrido el sistema de puntuación que ha adaptado el sistema que se usa en la Fórmula 1, otorgándose 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y 1 puntos a las 10 primeras plazas.

Escuderías y pilotos 
R = Novato

Calendario

Resultados 
 Sistema de puntuación en las 2 carreras:

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Escuderías

Referencias

Véase también 
 Temporada 2011 de World Series by Renault

Deportes de motor en 2011
World Series by Renault